Niektóre kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej:

W Polsce 
 Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu
 Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym
 Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie
 Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy
 Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Nowej Rudzie
 Kościół Matki Bożej Bolesnej w Oborach
 Kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu
 Cerkiew Matki Bożej Bolesnej w Przemyślu
 Kościół Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie
 Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Wałbrzychu

Na świecie 
 Kościół Matki Bożej Bolesnej w Jerozolimie
 Konkatedra Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w Popradzie
 Kościół Matki Bożej Bolesnej w Rydze
 Katedra Matki Bożej Bolesnej w Wrexham

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!